Une Chambre des délégués est le nom donné officiellement, dans certains pays ou régions, à une assemblée dont les membres sont élus, et constituant ou faisant partie d'un Parlement disposant d'un pouvoir législatif.

Chambres actuelles 

 Chambre des délégués des Palaos
 Chambre des délégués du Maryland
 Chambre des délégués de Virginie

Voir aussi 
 
 

Organe législatif